Гней Доміцій Агенобарб — ім'я кількох древніх римлян з роду Доміціїв.

 Гней Доміцій Агенобарб (консул 192 року до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (консул-суффект 162 року до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (консул 122 року до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (консул 96 до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (консул 32 року до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (брат консула 54 до н. е.)
 Гней Доміцій Агенобарб (консул 32 року), батько імператора Нерона.

Доміції Агенобарби